Jean-Claude Cotillard (1946-), un comédien, auteur dramatique, metteur en scène et pédagogue français ;
 Marion Cotillard (1975-), une actrice française, fille de Jean-Claude Cotillard.